Mlčení může označovat:
 mlčení – komunikativní akt, při kterém se nemluví
 Mlčení (Kokořín) – osada u Kokořína v okrese Mělník

umění
 Mlčení (film, 1963) – film Ingmara Bergmana z roku 1963
 Mlčení (film, 2016) – film Martina Scorseseho z roku 2016
 Mlčení – Bajka – povídka Edgara Allana Poea
 Mlčení (kniha) – kniha Šúsaku Endóa

Související články 
 Mlčení jehňátek